Ponorogo (Lubuklinggau)
 Ponorogo (regentschap), regentschap in Oost-Java